Crange steht für:

 Unser Fritz/Crange, Stadtteil in Herne
 Haus Crange, Rittersitz in Herne
 Cranger Kirmes, Kirmes in Herne

Crange ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Karl von Rump zu Crange, Domherr in Münster